«Белая птица: История чуда» — предстоящий американский военный драматический фильм режиссёра Марка Форстера по сценарию Марка Бомбэка, основанный на одноимённом графическом романе Р. Дж. Паласио 2019 года, с Джиллиан Андерсон и Хелен Миррен в главных ролях. Спин-офф фильма «Чудо».

Сюжет 
После событий «Чуда» Джулиан навсегда покинул Бичер прип. Его навещает бабушка из Парижа, которая рассказывает ему истории о своем детстве молодой еврейской девушки в оккупированной нацистами Франции во время Второй мировой войны, когда её прятали от нацистов  юный одноклассник и его родители.

Съёмки и премьера 
Производство фильма началось в феврале 2021 года в Чехии. Первоначально его планировалось выпустить 16 сентября 2022 года, но позднее он был отложен до 14 октября 2022 года. Премьера в РФ 3 ноября.

Ссылки 

Фильмы Марка Форстера
Экранизации романов США

Фильмы-драмы США